Schlenki ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für 
 einen Gelenkomnibus 
 einen Gelenkoberleitungsbus